Bruntál, een stad in Tsjechië
 Hans Freudenthal, een Nederlandse wiskundige
 Matthijs Freudenthal, een Nederlandse paleontoloog
 Jagdschloss Freudenthal, een kasteel in Bad Iburg (Duitsland)